Eunereis är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Anders Johan Malmgren 1867. Eunereis ingår i familjen Nereididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Eunereis